Distrito Nacional – prowincja na Dominikanie
 Distrito Nacional – żeński klub sportowy piłki siatkowej z Dominikany

Strony ujednoznaczniające